Станция была открыта 29 апреля 1956 года в рамках соединения подземной и эстакадной линий Фултон-стрит. К востоку дорога идет по эстакадной линии, открытой раньше. В этом же году участок к западу от 80-й улицы (следующая станция) был закрыт, и все поезда пошли по подземной линии.

Станция представлена двумя путями и одной островной платформой между ними. Колонны и стены облицованы белой глянцевой плиткой. Название станции написано только на стенах, на колоннах (как это на большей части станций подземки) его нет. Имеется только один выход с платформы. Он приводит к перекрёстку Питкин-авеню и Грант-авеню. Других выходов нет и никогда не было. С восточного конца станции располагается выезд из тоннеля (можно увидеть с платформы).

К западу от станции два пути превращаются в четыре: два экспресс-пути () и два локальных (). К востоку от станции к двум путям добавляется неиспользуемый третий, расположенный между ними и приходящий из депо «Питкин-авеню».

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — Grant Avenue
 Station Reporter — A Lefferts
 Station Reporter — A Rockaway
 The Subway Nut — Grant Avenue Pictures 
 Grant Avenue entrance from Google Maps Street View